Nejlepší rozhodčí je ocenění pro nejlepšího rozhodčího české hokejové extraligy. Toto ocenění sponzoruje a uděluje Komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje.

Držitelé

Počet ocenění 

Trofeje a ocenění České hokejové extraligy